Oeri ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Oeri (1875–1950), Schweizer Historiker, Publizist und Politiker
 Beatrice Oeri (* 1954), schweizerische Mäzenin
 Gisela Oeri (* 1955), deutsch-schweizerische Mäzenin
 Hans Jakob Oeri (1782–1868), Schweizer Zeichner und Kunstmaler
 Jakob Oeri-Hoffmann (1920–2006), Schweizer Arzt, Politiker, Unternehmer und Mäzen

 Maja Oeri (* 1955), Schweizer Mäzenin
 Marianne Flügge-Oeri (1911–1983), schweizerisch-deutsche Juristin, engagierte sich in der Frauenbildung
 Rudolf Daniel Oeri (1849–1917), Schweizer Gynäkologe und Autor
 Vera Oeri-Hoffmann (1924–2003), schweizerische Mäzenin

Siehe auch:
 Oehri
 Oerie